Полквил има више значења:
 Полквил (Мисисипи)
 Полквил (Северна Каролина)